

Geografia
 Casini – frazione del comune di Quarrata nella provincia di Pistoia
 Casini – località del comune di Rufina nella città metropolitana di Firenze

Persone
 Agostino Casini – politico italiano
 Antonio Casini – cardinale italiano
 Bruno Casini – retore e poeta italiano
 Brunetto Casini – editore ed esperantista italiano
 Carlo Casini – politico italiano
 Claudio Casini – critico musicale e docente italiano
 Cosimo Casini – compositore italiano
 Eugenia Casini-Ropa – accademica e storica italiana
 Francesco Casini – archivista e canonico italiano
 Francesco Maria Casini – cardinale italiano
 Giuditta Casini Brozzetti – imprenditrice italiana
 Giuseppe Casini – partigiano italiano
 Italo Casini – bobbista italiano
 Juan Marcos Casini – cestista argentino
 Lelio Casini – baritono italiano
 Leto Casini – presbitero italiano
 Maria Teresa Casini – religiosa italiana, beata della Chiesa cattolica
 Mauro Casini – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Paolo Casini – filosofo, storico e accademico italiano
 Pier Ferdinando Casini – politico italiano
 Rossella Casini – studentessa italiana, vittima della 'Ndrangheta
 Stefania Casini – attrice e regista italiana
 Stefano Casini – fumettista italiano
 Tatiana Casini Morigi – montatrice italiana
 Tommaso Casini – scrittore, storico, critico letterario e filologo italiano

Altro
 Casini d'Ardenza – grande edificio residenziale ubicato lungo la passeggiata a mare di Livorno
 Gherardo Casini Editore – casa editrice fondata a Roma nel dopoguerra da Gherardo Casini